Pussycat kan syfta på:

 The Pussycat Dolls – en amerikansk popgrupp
 Pussycat (nederländsk musikgrupp) – en countrygrupp från Nederländerna
 Josie and the Pussycats – en film från 2001
 What's New Pussycat? – originaltitel på en film från 1965, se Hej Pussycat